Ehrenberg (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Ehrenberg (bij Hildburghausen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Ehrenberg (Rhön), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Ehrenberg (Altenburg), een ortsteil van de Duitse gemeente Altenburg

Personen 
Christian Gottfried Ehrenberg, (1795-1876), een Duits microbioloog, zoöloog en geoloog